Срока — польская фамилия. Известные носители:
 Срока, Януш (род. 1954) — польский футболист.
 Срока, Вильгельм Августович (1899—1939) — российский и польский гражданский инженер, архитектор.